Australia
 Parkville – sobborgo della città di Melbourne in Australia

 Stati Uniti d'America
 Parkville – census-designated place della Contea di Baltimora, Maryland
 Parkville – città della Contea di Platte, Missouri
 Parkville – census-designated place degli Stati Uniti d'America, in Pennsylvania

Pagine correlate

 Parksville